Noordam bezeichnet:

 Noordam (Schiff, 1902), Passagierschiff der Holland-America Line
 Noordam (Schiff, 1938), Passagierschiff der Holland-America Line
 Noordam (Schiff, 2006), Kreuzfahrtschiff der Holland-America Line